

Sigle 
 Glutammato-piruvato transaminasi – altro nome della alanina aminotransferasi
 GUID Partition Table – il formato per il partizionamento del disco usato da firmware aderente allo standard Extensible Firmware Interface

Codici 
 GPT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Gulfport / Biloxi (Stati Uniti d'America)

Altri
 GPT  – Altra denominazione del veicolo anfibio sovietico K 61